De Rally van Corsica 2015, formeel 58ème Tour de Corse, was de 58e editie van de Rally van Corsica en de elfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2015. Het was de 543e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Ajaccio en de finish in Bastia.

Verslag 
De Franse WK-ronde verschoof van locatie en deed Corsica na zeven jaar absentie weer aan, daar waar het evenement traditioneel gehouden werd. Hevige regenval en overstromingen voorafgaand aan de rally hielpen echter niet mee aan een soepele terugkeer voor het evenement, en met slechts negen klassementsproeven op het programma, was het jammer te noemen dat één klassementsproef die twee keer werd verreden hierdoor al bij voorbaat geneutraliseerd moest worden. De omstandigheden zorgde ook voor wat schiftingen in het klassement, waarbij het grootste slachtoffer de kersverse wereldkampioen Sébastien Ogier was, die op de openingsetappe lek reed en daarmee veel tijd verloor en enig aanspraak op een goede klassering. Elfyn Evans voerde verrassend genoeg Kevin Abbring in het klassement aan, maar terwijl Evans positie wist te houden, viel Abbring in de loop van de tweede etappe terug in het klassement, en verspilde uiteindelijk met een ongeluk zijn kans om als beste Hyundai aan de finish te komen. Ondertussen was Jari-Matti Latvala voorbijgegaan aan Evans en hij wist voor het tweede jaar op rij op het Franse asfalt te winnen. Evans hield daarachter ternauwernood zijn tweede positie in stand en greep daarmee naar zijn beste resultaat uit zijn carrière in het WK, hij bleef Andreas Mikkelsen op plaats drie slechts enkele seconden voor.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de drie beste tijden over de 16,74 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Cor
Rally van Corsica